Pine Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pine Street Historic District (New Jersey), ID-Nr. 00000175
 Pine Street Historic District (Rhode Island), ID-Nr. 78000005